Więcławice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Więcławice, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Więcławice, village de la voïvodie de Mazovie